Альдеаленгуа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 5,48 км². Население — 640 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки